U-35 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

  fue un submarino del tipo U 31, botado en 1914, que prestó servicio durante la Primera Guerra Mundial, en la Armada Imperial Alemana hasta su rendición en noviembre de 1918.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania utilizó otros dos submarinos con nombres similares:
  fue un submarino del tipo UB II, botado en 1915 y hundido el 26 de enero de 1918.
  fue un submarino del tipo UC II, botado en 1916 y echado a pique el 17 de mayo de 1918.

  fue un submarino del Tipo VII-A, que sirvió en la Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial, hasta su hundimiento el 29 de noviembre de 1939.

  es un submarino alemán del tipo 212 de la Deustche Marine que entró en servicio el 31 de diciembre de 2013.

Nombres de buques de guerra de Alemania